Ярославецкий сельский совет () — входит в состав
Кролевецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ярославец
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ярославец 
 с. Покровское

Примечания 

Местные советы (Кролевецкий район)